Il campionato di Serie C 1941-1942 fu la settima edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello. Era gestito da un unico organismo, il Direttorio Divisioni Superiori (D.D.S.) avente sede a Roma.

Stagione 
Il campionato registrò 126 iscrizioni, un numero pressoché uguale a quello dell'anno prima. Le neoretrocesse erano quattro e le neopromosse undici.

Per la prima volta il pendolo della sorte segnò il momento del centro-sud. La regola del quoziente reti fu fatale per le speranze della Pro Gorizia e della Varese Sportiva, come nei gironi lo era stata per il , lasciando alla Cremonese la palma di unica società del nord promossa.

Fu nel Centrosud che si assistette al pronto riscatto dell'Anconitana Bianchi-Bianchi e del , che, rispettivamente, tornavano tra i cadetti dopo una e due stagioni; il Palermo, tra l'altro, si risollevava da un tormentato periodo in cui aveva conosciuto anche il fallimento ed era successivamente risorto mediante la fusione con la Juventina, squadra che militò nella precedente edizione di Serie C.

Un'altra impresa fu infine quella della squadra romana della , che riuscì a centrare il successo della Serie B dopo averlo sfiorato e perso per un nonnulla in tutte le ultime tre stagioni.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
Vittorio Veneto e Grion sono state poi riammessi in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
Il Gruppo Sportivo Armando Casalini si è sciolto.
Il Gruppo Sportivo Fascista Pro Palazzolo ha rinunciato alla Serie C, iscrivendosi in Prima Divisione 1941-1942; al suo posto è stata riammessa in terza serie la Piacenza Sportiva.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.

Note:
La Pavese è stata in poi riammessa in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone C

Aggiornamenti 
Piacenza Sportiva riammessa in Serie C al posto della rinunciataria Pro Palazzolo.

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
Il Galliate ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Meda e la Caratese sono state poi riammesse in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone D

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Entella è stata riammessa in Serie C alla compilazione quadri. 
L'Associazione Sportiva Albenga e la Polisportiva Fascista Littorio Rivarolo hanno rinunciato alla Serie C rimanendo inattive. 
Associazione Calcio Pinerolo e Ilva Savona si sono iscritte alla Prima Divisione 1941-1942.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
Il Derthona e l'Ivrea sono state poi riammesse in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone E

Aggiornamenti 
Il Dopolavoro Sportivo Aquila-Montevarchi è stato riammesso in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
Il Cecina ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il San Giovanni e l'Arezzo sono state poi riammessi in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
Il Carpi ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Carpi e l'Amatori Bologna sono state poi riammessi in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone G

Aggiornamenti 
L'Associazione Calcio Stabia è stata riammessa in Serie C.
Il Gruppo Sportivo Supertessile Rieti ha rinunciato alla terza serie, iscrivendosi alla Prima Divisione X Zona (Umbria).
L'Associazione Sportiva Teramo ha rinunciato a partecipare alla terza serie, rimanendo inattiva.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
La Civitavecchiese e la Scafatese sono state poi riammesse in Serie C 1942-1943.

Risultati

Calendario

Girone H

Aggiornamenti 
La Società Sportiva N.U.F. Terlizzi, promossa dalla Prima Divisione, non ha regolarizzato la sua iscrizione al campionato. Al suo posto è stata ammessa in Serie C l'Associazione Sportiva Pietro Resta di Taranto.
La Società Sportiva Armando Diaz di Bisceglie ha rinunciato alla Serie C, iscrivendosi in Seconda Divisione 1941-1942.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1942-1943. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
La Lucana, il Foggia e il Cosenza hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Pietro Resta si è ritirata prima dell'inizio del campionato; il Diaz prima del campionato, dopo la compilazione dei calendari.

Risultati

Calendario

Gironi finali 
Le otto squadre ammesse alle finali per la promozione in Serie B furono: Pro Gorizia, Cremonese, Varese Sportiva, Cuneo, M.A.T.E.R., Anconitana Bianchi-Bianchi, Salernitana (poi esclusa) e Palermo Juventina. Il D.D.S. formò due gironi composti da 4 squadre ciascuno e le prime due di ogni girone furono promosse in Serie B.

Girone finale A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1942-1943.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.
Note:
La Salernitana è stata esclusa dal girone per illecito sportivo.

Risultati

Girone finale B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1942-1943.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari punti, le squadre venivano classificate in base al quoziente reti.

Risultati

Calendario

Note

Bibliografia

Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1941-1942, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
1941